Kleitos ist der Name folgender Personen:

 Kleitos der Weiße († um 318 v. Chr.), makedonischer Flottenkommandant und Diadoche
 Kleitos der Schwarze († 328 v. Chr.), makedonischer Offizier
 Kleitos (Sohn des Mantios), in der griechischen Mythologie Sohn des Mantios
 Kleitos (Sohn des Bardylis), Illyrierfürst, 335 von Alexander d. Gr. geschlagen
 Nikolaos Kleitos (* 1929), griechischer Politiker